Квалификация (отборочный турнир) 17-го чемпионата мира по волейболу среди женщин среди стран-членов Африканской конфедерации волейбола (САVВ) проходила в период с 3 июля 2013 по 1 марта 2014 года. Заявки на участие поступили от 42 стран. После ряда отказов число участников квалификации сократилось до 32. Разыгрывались 2 путёвки на чемпионат мира, обладателями которых стали сборные Туниса и Камеруна.

Команды-участницы  

От участия отказались первоначально заявленные ,  Коморские Острова, , , , , , ,  и .

Формула соревнований 
Африканская квалификация предусматривала 3 этапа отбора. На 1-й и 2-й стадиях отбор осуществлялся в рамках 7 зон, на которые разделена Африканская конфедерация волейбола — североафриканская (№ 1), атлантическая (2), западноафриканская (3), центральноафриканская (4), восточноафриканская (5), южноафриканская (6), зона Индийского океана (7).

На 1-м (субзональном) этапе квалификации в составе зон были образованы группы. При этом если число входящих в зону стран менее 5, то в ней образовывалась одна группа, если более — то две. Таким образом, изначально в 1-й и 7-й зонах образовано по одной группе (А и L), в остальных — по две (во 2-й — В и С, в 3-й — D и Е, в 4-й — F и G, в 5-й — Н и I, в 6-й — J и К). В каждой из групп не должно быть более 5 команд. Так как число заявленных сборных от 2-й и 4-й зон не превысило 5, то группы С и G не созданы, а все участники от этих зон были сконцентрированы в группах В и F. После отказа двух участников из группы I (Руанды и Судана) оставшиеся две команды из этой группы (Египет и Эфиопия) включены в группу Н той же географической зоны (5-й)

Победитель группы А (зона 1) напрямую вышел в 3-й (финальный) этап квалификации. По четыре лучшие команды из групп В и Н (зоны 2 и 5), по три из групп F, J и К (зоны 4 и 6), по две из групп D, Е (зона 3) и L (зона 7) вышли во 2-й (зональный) раунд отборочного турнира. По две лучшие команды из зон 2—6 и одна из зоны 7 2-го этапа вышли в 3-й (финальный) этап квалификации.

В финальном раунде приняли участие 14 сборных команд — две по мировому рейтингу (на время окончания 2-го этапа квалификации) и 12 отобравшихся по итогам зональных турниров. Сборные были разделены на две группы по 7 команд. Победители групповых турниров получили путёвки на чемпионат мира.

1-й (субзональный) этап

Группа А (зона 1) 
18—19.07.2013. Сиди-Бу-Саид (Тунис) 

 Марокко — отказ.

 18 июля: Тунис — Алжир 3:0 (25:14, 25:16, 25:20).
 19 июля: Тунис — Алжир 3:0 (27:25, 25:23, 25:23).

Обе сборные напрямую вышли в 3-й (финальный) раунд квалификации — Тунис как победитель группы, Алжир как обладающий лучшим мировым рейтингом среди женских сборных команд Африки.

Группа В (зона 2) 
18—21.07.2013. Дакар (Сенегал) 

 18 июля: Кабо-Верде — Сьерра-Леоне 3:0 (25:16, 25:9, 25:13); Кабо-Верде — Гамбия 3:0 (25:17, 25:16, 25:22); Сенегал — Гвинея 3:0 (25:10, 25:12, 25:6).
 19 июля: Гамбия — Сьерра-Леоне 3:0 (25:16, 25:20, 25:18); Кабо-Верде — Гвинея 3:0 (25:19, 25:9, 25:17); Сенегал — Сьерра-Леоне 3:0 (25:7, 25:12, 25:5).
 20 июля: Сенегал — Гамбия 3:0 (25:8, 25:5, 25:9); Гвинея — Сьерра-Леоне 3:1 (25:15, 25:19, 23:25, 25:22).
 21 июля. Гвинея — Гамбия 3:2 (15:25, 25:14, 20:25, 25:15, 15:13); Сенегал — Кабо-Верде 3:0 (25:22, 25:12, 25:10).

Сенегал, Кабо-Верде, Гвинея и Гамбия вышли во 2-й (зональный) этап квалификации.

Группа D (зона 3) 
17—19.07.2013.  Уагадугу (Буркина-Фасо) 

 Либерия — отказ.

 17 июля: Гана — Буркина-Фасо 3:0 (25:15, 25:13, 25:17).
 18 июля: Гана — Кот-д’Ивуар 3:1 (27:25, 22:25, 25:20, 25:21).
 19 июля: Кот-д’Ивуар — Буркина-Фасо 3:0 (25:19, 25:18, 25:14).

Гана и Кот-д’Ивуар вышли во 2-й (зональный) этап квалификации.

Группа E (зона 3) 
24—26.07.2013. Абуджа (Нигерия) 

 Бенин — отказ.

 23 июля: Того — Нигер 3:2 (25:23, 20:25, 25:22, 20:25, 15:6).
 24 июля: Нигерия — Нигер 3:0 (25:11, 25:8, 25:10).
 25 июля: Нигерия — Того 3:0 (25:14, 25:13, 25:11).

Нигерия и Того вышли во 2-й (зональный) этап квалификации.

Группа F (зона 4) 
19—21.07.2013. Либревиль (Габон) 

 Чад — отказ.

 19 июля: ДР Конго — Конго 3:0 (25:15, 25:22, 25:17); Камерун — Габон 3:0 (25:14, 25:7, 25:2).
 20 июля: Камерун — Конго 3:0 (25:8, 25:9, 25:6); ДР Конго — Габон 3:0 (25:18, 25:9, 25:10).
 21 июля: Камерун — ДР Конго 3:0 (25:20, 25:18, 25:13); Конго — Габон 3:0 (25:19, 25:8, 25:13).

Камерун, ДР Конго и Конго вышли во 2-й (зональный) этап квалификации.

Группа Н (зона 5) 
26—30.07.2013. Найроби (Кения) 

 Эфиопия — отказ.

 26 июля: Египет — Танзания 3:0 (25:9, 25:12, 25:11); Кения — Бурунди 3:0 (25:9, 25:9, 25:10).
 27 июля: Танзания — Бурунди 3:1 (25:16, 18:25, 25:18, 25:23); Египет — Уганда 3:0 (25:12, 25:15, 25:12).
 28 июля: Уганда — Бурунди 3:0 (25:10, 25:6, 25:11); Кения — Танзания 3:0 (25:10, 25:11, 25:16).
 29 июля: Египет — Бурунди 3:0 (25:14, 25:10, 25:11); Кения — Уганда 3:0 (25:20, 25:18, 25:14).
 30 июля: Уганда — Танзания 3:0 (25:15, 25:16, 25:16); Кения — Египет 3:1 (25:17, 25:15, 18:25, 25:22).

Кения, Египет, Уганда и Танзания вышли во 2-й (зональный) этап квалификации.

Группа I (зона 5) 
 Египет
 Эфиопия
 Руанда
 Судан

После отказа от участия Руанды и Судана группа I упразднена, а две оставшиеся команды — Египет и Эфиопия — переведены в группу Н.

Группа J (зона 6) 
3—5.07.2013. Мапуту (Мозамбик).  

 ЮАР — отказ.

 3 июля: Ботсвана — Свазиленд 3:0 (25:14, 25:10, 25:11); Мозамбик — Лесото 3:0 (25:12, 25:21, 25:23).
 4 июля: Ботсвана — Лесото 3:0 (25:10, 25:16, 25:15); Свазиленд — Мозамбик 3:2 (23:25, 25:15, 25:19, 20:25, 15:12).
 5 июля: Свазиленд — Лесото 3:1 (19:25, 25:22, 25:16, 25:20); Ботсвана — Мозамбик 3:0 (25:12, 25:15, 25:15).

Ботсвана, Свазиленд и Мозамбик вышли во 2-й (зональный) этап квалификации.

Группа K (зона 6) 
23—25.07.2013. Лилонгве (Малави).  

 23 июля: Зимбабве — Малави 3:0 (25:6, 25:12, 25:21); Намибия — Замбия 3:0 (25:22, 26:24, 25:22).
 24 июля: Зимбабве — Замбия 3:2 (25:21, 21:25, 25:20, 23:25, 15:10); Намибия — Малави 3:1 (25:20, 19:25, 25:14, 25:14).
 25 июля: Зимбабве — Намибия 3:1 (25:21, 25:21, 14:25, 25:21); Замбия — Малави 3:0 (25:19, 25:13, 25:8).

Зимбабве, Намибия и Замбия вышли во 2-й (зональный) этап квалификации.

Группа L (зона 7) 
26—28.07.2013. Виктория (Сейшельские Острова).

 Коморские Острова и  Мадагаскар — отказ.

 26 июля: Сейшельские Острова — Маврикий 3:1 (22:25, 25:20, 25:14, 25:18).
 27 июля: Сейшельские Острова — Маврикий 3:0 (25:19, 25:23, 25:21).
 28 июля: Сейшельские Острова — Маврикий 3:1 (25:22, 25:21, 20:25, 25:16).

Обе команды вышли во 2-й этап квалификации.

2-й (зональный) этап 
Октябрь—ноябрь 2013.

Группа М (зона 1) 
Зонального этапа в 1-й географической зоне регламентом не предусмотрено. Обе участвовавшие команды (Алжир и Тунис) напрямую вышли в 3-й (финальный) этап квалификации.

Группа N (зона 2) 
8—10.11.2013. Прая (Кабо-Верде).  

 Гвинея — отказ.

 8 ноября: Кабо-Верде — Гамбия 3:1 (25:27, 25:17, 25:14, 25:14).
 9 ноября: Сенегал — Гамбия 3:0 (25:8, 25:5, 25:15).
 10 ноября: Сенегал — Кабо-Верде 3:0 (25:23, 25:16, 25:17).

Сенегал и Кабо-Верде вышли в 3-й (финальный) этап квалификации.

Группа O (зона 3) 
28—30.11.2013. Абиджан (Кот-д’Ивуар).

 28 ноября: Гана — Нигерия 3:1 (25:20, 25:21, 24:26, 25:12); Кот-д’Ивуар — Того 3:0 (25:10, 25:21, 26:24).
 29 ноября: Нигерия - Того 3:0 (25:12, 25:10, 25:19); Гана — Кот-д’Ивуар 3:2 (13:25, 25:21, 25:18, 20:25, 15:5).
 30 ноября: Гана — Того 3:0 (25:15, 25:11, 25:18); Нигерия — Кот-д’Ивуар 3:0 (25:23, 25:19, 25:12).

Гана и Нигерия вышли в 3-й (финальный) этап квалификации.

Группа P (зона 4) 
3—4.11.2013. Киншаса (Демократическая Республика Конго).  

 3 ноября: ДР Конго — Конго 3:0 (25:23, 25:21, 25:19); Камерун — Конго 3:0 (25:15, 25:13, 25:11).
 4 ноября: Камерун — ДР Конго 3:0 (25:19, 25:10, 25:22).

Камерун и Демократическая Республика Конго вышли в 3-й (финальный) этап квалификации.

Группа Q (зона 5) 
17—19.10.2013. Кампала (Уганда).  

 17 октября: Кения — Египет 3:2 (25:16, 21:25, 17:25, 25:15, 15:13); Уганда — Танзания 3:0 (25:20, 25:20, 30:28).
 18 октября: Египет — Танзания 3:0 (25:10, 25:16, 26:24); Кения — Уганда 3:0 (25:22, 25:22, 25:21).
 19 октября: Кения — Танзания 3:0 (25:11, 25:17, 25:11); Уганда — Египет 3:0 (25:18, 25:22, 25:20).

Кения (как входящая в двойку лучших африканских команд по рейтингу), Уганда и Египет вышли во 2-й (зональный) этап квалификации.

Группа R (зона 6) 
22—26.10.2013. Лусака (Замбия) 

 22 октября: Ботсвана — Намибия 3:0 (25:9, 25:16, 25:13); Замбия — Свазиленд 3:0 (25:10, 25:18, 25:18); Мозамбик — Зимбабве 3:2 (25:18, 25:18, 24:26, 23:25, 15:7).
 23 октября: Зимбабве — Замбия 3:1 (20:25, 25:20, 25:21, 25:16); Ботсвана — Свазиленд 3:0 (25:9, 25:10, 25:15); Мозамбик — Намибия 3:0 (25:19, 25:13, 25:12).
 24 октября: Намибия — Зимбабве 3:2 (18:25, 25:19, 25:22, 23:25, 15:13); Мозамбик — Свазиленд 3:0 (25:23, 25:22, 25:21); Ботсвана — Замбия 3:0 (25:19, 25:13, 25:11).
 25 октября: Ботсвана — Зимбабве 3:0 (25:11, 25:17, 25:4); Мозамбик — Замбия 3:2 (20:25, 25:17, 19:25, 25:10, 15:4); Намибия — Свазиленд 3:0 (25:16, 25:20, 25:11).
 26 октября: Зимбабве — Свазиленд 3:0 (25:10, 25:15, 25:11); Намибия — Замбия 3:1 (25:20, 25:22, 25:27, 25:22); Ботсвана — Мозамбик 3:0 (25:15, 25:17, 25:8).

Ботсвана и Мозамбик вышли в 3-й (финальный) этап квалификации.

Группа S (зона 7) 
6—8.10.2013. Вакоа-Феникс (Маврикий).

 6 октября: Маврикий — Сейшельские Острова 2:3 (19:25, 25:13, 25:19, 22:25, 11:15).

Итоговая расстановка по сумме двух этапов:

Соревнования в зоне 7 проходили с учётом результатов 1-го этапа квалификации. Два оставшихся матча 2-го этапа были отменены, так как сборная Маврикия уже не могла настичь сборную Сейшельских Островов, которая вышла в 3-й (финальный) раунд квалификации.

3-й (финальный) этап 
Участники: две команды по мировому рейтингу (Алжир, Кения), лучшие команды из зон 1 и 7 (Тунис, Сейшельские Острова), по две команды из зон 2—6 (Сенегал, Кабо-Верде, Гана, Нигерия, Камерун, ДР Конго, Уганда, Египет, Ботсвана, Мозамбик).

Группа Т 
23.02—1.03.2014. Алжир (Алжир).

 Гана — отказ.

 23 февраля
 Египет — Ботсвана 3:0 (25:21, 25:11, 25:17); Камерун — ДР Конго 3:0 (25:14, 25:9, 25:14).
 24 февраля
 Египет — Камерун 3:2 (25:18, 26:28, 25:19, 22:25, 18:16); Алжир — Нигерия 3:0 (25:13, 25:16, 25:13).
 25 февраля
 Ботсвана — Нигерия 3:0 (25:21, 25:18, 25:21); Египет — ДР Конго 3:0 (25:4, 25:20, 25:16).
 26 февраля
 Камерун — Нигерия 3:0 (25:14, 25:11, 25:16); Алжир — Ботсвана 3:0 (25:11, 25:10, 25:10).
 27 февраля
 Нигерия — ДР Конго 3:1 (25:21, 25:21, 23:25, 25:20); Камерун — Алжир 3:1 (25:23, 25:22, 21:25, 25:21).
 28 февраля
 Камерун — Ботсвана 3:0 (25:16, 25:17, 25:13); Египет — Нигерия 3:0 (25:8, 25:15, 25:11); Алжир — ДР Конго 3:0 (25:8, 25:12, 25:8).
 1 марта
 Ботсвана — ДР Конго 3:0 (25:15, 25:19, 25:21); Алжир — Египет 3:2 (23:25, 25:15, 19:25, 29:27, 15:10).

Группа U 
16—22.02.2014. Найроби (Кения).

 Кабо-Верде — отказ.

 16 февраля
 Тунис — Мозамбик 3:0 (25:11, 25:12, 25:14); Сенегал — Сейшельские Острова 3:1 (25:23, 22:25, 25:18, 25:22); Кения — Уганда 3:0 (25:16, 25:10, 25:14).
 17 февраля
 Уганда — Сейшельские Острова 3:2 (19:25, 22:25, 25:17, 25:17, 15:12); Тунис — Сенегал 3:1 (25:17, 23:25, 25:23, 25:15); Кения — Мозамбик 3:0 (25:12, 25:9, 25:19).
 19 февраля
 Уганда — Мозамбик 3:1 (25:19, 25:18, 23:25, 25:15); Тунис — Сейшельские Острова 3:0 (25:22, 25:20, 25:19); Кения — Сенегал 3:1 (25:19, 25:12, 17:25, 25:11).
 20 февраля
 Тунис — Уганда 3:0 (25:14, 25:8, 25:19); Сенегал — Мозамбик 3:0 (25:13, 25:14, 25:14); Кения — Сейшельские Острова 3:0 (25:13, 25:20, 25:11).
 22 февраля
 Сейшельские Острова — Мозамбик 3:2 (24:26, 25:22, 25:18, 23:25, 15:13); Сенегал — Уганда 3:1 (19:25, 25:18, 25:15, 25:22); Тунис — Кения 3:2 (25:21, 24:26, 15:25, 28:26, 15:10).

Итоги 
Обладателями путёвок на чемпионат мира по волейболу 2014 года среди женских сборных от Африканской конфедерации волейбола стали Тунис и Камерун (обе — в качестве победителей групповых турниров финального раунда квалификации).

Примечания

Ссылки 
 Отборочный турнир на сайте CAVB
 Архив волейбольных результатов

Чемпионат мира по волейболу среди женщин 2014 (квалификация)